Beijo
Ou ainda:
Beijo na Boca (álbum) - da Banda Beijo
Beijo na Boca (filme) - de 1982, dirigido por Paulo Sérgio de Almeida
Beijo na Boca (livro) - do poeta brasileiro Antônio Carlos de Brito

Desambiguação